Andrias steht für

 Andrias (Gattung), eine Gattung der Riesensalamander
 Andrias (Töpfer), ein Töpfer der griechischen Antike

Siehe auch:
 Andreas (Begriffsklärung)